Tomasz Aleksander Potocki (1809–1861) – hrabia, ziemianin, działacz społeczny, ekonomista, publicysta
 Tomasz Ludwik Potocki (1860–1912) – hrabia
 Tomasz Konstanty Potocki (1885–1914) – hrabia
 Tomasz Potocki – ekonomista, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 Tomasz Potocki – tłumacz audiowizualny związany z przekładem filmów, seriali i gier komputerowych, wykładowca na SWPS w Warszawie